Senyoria de Broyes, jurisdicció feudal de la Xampanya centrada al castell de Broyes al cantó de Sézanne 
 Broyes (Marne), municipi francès al departament del Marne 
 Broyes (Oise), municipi francès al departament de l'Oise